Мото Гран-Прі Катару 2014 року, офіційна назва Commercialbank Grand Prix of Qatar — дебютний етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 21—23 березня 2014 року на міжнародному треку Лусаїл у Катарі.

Результати

MotoGP 
Дистанція гонки становила 118,36 км (22 кола).

Марк Маркес здобув 250-ту перемогу для Honda в королівському класі за всю історію її виступів. Валентіно Россі фінішував в очковій зоні 262-й раз у своїй кар'єрі, ставши найрезультативнішим гонщиком в історії MotoGP — до нього цим рекордом володів Лоріс Капіроссі (261 успішний фініш за 22-річну кар'єру).

Moto2 
Дистанція гонки становила 107,6 км (20 кіл).

Примітка: * — гонщик дискваліфікований після гонки, у якій зайняв друге місце, за використання нестандартного повітряного фільтра (згідно з п. 2.5.3.6.10 технічного регламенту змагань).

Moto3 
Дистанція гонки становила 96,84 км (18 кіл).

Перемога Джека Міллера стала першою для представника Австралії у наймолодшому класі за останні десять років (з моменту перемоги Кейсі Стоунера на Гран-Прі Малайзії у 2004-му).

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Катару
2014
Катар
2014 у катарському спорті
Березень 2014